Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Олена Лиховцева.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Каріну Габшудову з рахунком 4–6, 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Іва Майолі (півфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Наоко Савамацу (3-тє коло)
  Яюк Басукі (3-тє коло)
  Забіне Гак (3-тє коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA German Open 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996